Uścieczko (rejon krzemieniecki)
 Uścieczko (rejon zaleszczycki)